A francia nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 20-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Thomas Lüthi végzett az élen, míg a Moto3-ban Louis Rossi diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Francia
motogp